«Христос в Гефсиманском саду» — название нескольких произведений искусства:
 «Христос в Гефсиманском саду» — картина Джованни ди Паоло, написанная в 1430-х или 1440-х годах.
 «Христос в Гефсиманском саду» — картина Паоло Веронезе, написанная в 1583—1584 годах.
 «Христос в Гефсиманском саду» — картина Василия Перова, написанная в 1878 году.
 «Христос в Гефсиманском саду» — картина Ильи Репина, написанная в 1880-х годах.
 «Христос в Гефсиманском саду» — рисунок Михаила Врубеля, датируемый 1887—1888 годами.
 «Христос в Гефсиманском саду» — картина Архипа Куинджи, написанная в 1901 году. См. также 
 «В Гефсиманском саду» — картина Николая Ге, написанная в 1869—1880-х годах.